Beaujeu steht für:

 Beaujeu (Adelsgeschlecht), französisches Adelsgeschlecht

geographische Objekte:
 Herrschaft Beaujeu, Machtzentrum des Beaujolais

französische Gemeinden:
 Beaujeu (Alpes-de-Haute-Provence) im Département Alpes-de-Haute-Provence
 Beaujeu (Rhône) im Département Rhône
 Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitteur im Département Haute-Saône

Personen:
 Anne de Beaujeu (1461–1522), Tochter von Ludwig XI. von Frankreich, Regentin Frankreichs
 Daniel Liénard de Beaujeu (1711–1755), kanadisch-französischer Offizier
Edme Henri de Beaujeu (1741–1818), französischer Brigadegeneral
 Guillaume de Beaujeu (nach 1243–1291), Großmeister des Templerordens
 Héric de Beaujeu († 1270), Marschall von Frankreich
 Pierre de Beaujeu (1438–1503), Herzog von Bourbon, siehe Pierre II. de Bourbon
 Renaut de Beaujeu, mittelalterlicher französischer Autor

Siehe auch:
 Beau Jeu, Spielball der Fußball-Europameisterschaft 2016